«Жальгіріс» ( — Грюнвальд (українською слово «Жальгіріс», як і «Грюнвальд», означає «зелений ліс») — назва литовських спортивних команд.

Назва набула поширення в пам'ять про перемогу поляків і литовців над Тевтонським орденом у Грюнвальдській битві () 1410 року.

 Жальгіріс-Арена
 Жальгіріс (Вільнюс)
 Жальгіріс (Каунас)
 Жальгіріс (Науйої-Вільня)
 Жальгіріс (спортивне товариство)
 Кауно Жальгіріс